Роберт II:
 Роберт II (996—1031) — король Франции из династии Капетингов.
 Роберт II (более известен как Роберт Дьявол; 1000—1035) — герцог Нормандии.
 Роберт II (ок. 1030—не ранее 1095) — граф Оверни, граф Руэрга и Жеводана по праву жены в 1053—1065 годах. 
 Роберт II (1065—1111) — граф Фландрии в 1093—1111, сын Роберта I, графа Фландрии, и Гертруды Саксонской. 
 Роберт II (ум. 1018/1031) — граф Намюра с 974/981.
 Роберт II (? — 1156) — князь Капуи, граф Аверсы.
 Роберт II де Дрё (ок. 1154—1218) — граф Дрё, Бри и Брены
 Роберт II Бургундский (1248—1306) — герцог Бургундии.
 Роберт II д’Артуа (1250—1302) — граф Артуа.
 Роберт II (1316—1390) — король Шотландии из династии Стюартов.
 Роберт II де Невилл (ок. 1240—1271) — лорд Мидлхэма, сын Роберта I де Невилла от первого брака с неизвестной.